Vok může být:

 Petr Vok z Rožmberka – poslední mužský potomek šlechtického rodu Rožmberků
 Vok I. z Rožmberka – významný šlechtic z rozrodu Vítkovců
 Vok II. z Rožmberka – český šlechtic
 Vok I. z Holštejna – moravský šlechtic, zakladatel rodu pánů z Holštejna
 Vok II. z Holštejna – moravský šlechtic
 Vok III. z Holštejna – moravský šlechtic
Vok IV. z Holštejna –  moravský šlechtic
 Vok V. z Holštejna – moravský šlechtic, poslední pán z rodu pánů z Holštejna
 Vok z Kravař a Jičína – moravský šlechtic
 Vok II. z Kravař a Jičína – moravský šlechtic
Vok z Rotštejna – český šlechtic
Vok II. z Rotštejna – český šlechtic
Vok ze Sovince – moravský šlechtic
Vok Pňovický ze Sovince – moravský šlechtic
Comes Vok – český velmož z rodu Slavníkovců
 Petr Vok Žďárský ze Žďáru

Sledujte také 
 Wok of Waldstein na anglické wikipedii